Амая́к Константи́нович Ованнися́н (, 8 апреля 1960, Ереван) — армянский политический и государственный деятель.

 1982 — окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Философ. Политолог. Кандидат философских наук, доктор политологии.
 1982—1986 — учился в аспирантуре МГУ.
 1986—1988 — учился в академии общественных наук в Москве.
 1988—1992 — старший, затем ведущий научный сотрудник кафедры философии и социологии Ереванского государственного университета.
 С 1991 — председатель ассоциации политологов Армении.
 1994—1998 — в качестве приглашённого специалиста работал главным экспертом по республикам Закавказья Госдумы РФ.
 1999—2003 — был депутатом парламента. Член постоянной комиссии по внешним сношениям. Член фракции «Единство».
 2003—2007 — вновь избран депутатом парламента. Член постоянной комиссии по внешним сношениям. С марта 2004 — беспартийный.

Ссылки 
 Биография 

Депутаты Национального собрания Армении
Выпускники МГУ